Beyond the Sunset: The Romantic Collection è un album raccolta dei Blackmore's Night. Contiene canzoni provenienti dai quattro precedenti album in studio della band (Shadow of the Moon, Under a Violet Moon, Fires at Midnight, Ghost of a Rose), più l'inedita Once in a Million Years.

Tracce
 Once in a million years (inedita)
 Be mine tonight
 Wish you were here
 Waiting just for you
 Durch den Wald zum Bach Haus
 Ghost of a rose (nuova versione ri-registrata)
 Spirit of the sea
 I still remember 
 Castles and dreams
 Beyond the sunset
 Again Someday
 Diamonds and rust
 Now and then (nuova versione ri-registrata)
 All because of you

Collegamenti esterni